Les lettres OFP peuvent désigner :
 Un opérateur ferroviaire de proximité.
 Le jeu vidéo Operation Flashpoint.